Legislação sobre armas de fogo — políticas públicas destinadas à regulamentação do comércio, posse e porte de armas de fogo e munição
 Conferência para o Desarmamento em Genebra — reunião diplomática da Liga das Nações em 1932
 Organização para a Proibição de Armas Químicas
 Brasil
 Referendo no Brasil em 2005 — consulta pública sobre proibição da comercialização de armas de fogo e munições no país
 Estatuto do Desarmamento — lei federal brasileira
 Campanha do Desarmamento — ação de comunicação à população brasileira portadora de armas sem registro
 Desarmamento nuclear — fim de armamentos nucleares
 Campaign for Nuclear Disarmament — movimento pacifista britânico
 Proliferação nuclear

Ver também 
 Pacifismo
 Não-violência
 Lista de países que não possuem forças armadas

Desambiguação
!Desambiguações mal formatadas